Le cadinol peut désigner l'un des sesquiterpénoïdes de formule  suivants :
  ;
  ;
 T-cadinol.

Article connexe 
 Cadinène

Sesquiterpène